Fülöp Ferenc (1885–1962) néptáncos, a Népművészet Mestere
Fülöp Ferenc (1903–1986) néptáncos, a Népművészet Mestere
Fülöp Ferenc (1952–2021) kémikus, egyetemi tanár, az MTA tagja
Fülöp Ferenc (1955) labdarúgó, sportvezető